25. Mistrzostwa Europy w Pływaniu na krótkim basenie odbywały się w dniach 2–7 listopada 2021 roku w Pałacu Sportów Wodnych w Kazaniu.

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Sztafety mieszane

Klasyfikacja medalowa

Uwagi

Przypisy 

Mistrzostwa Europy w pływaniu na krótkim basenie
2021 w sporcie
2021 w Rosji
Sport w Kazaniu